Посёлок ОПХ «Толстопальцево» — бывший посёлок Наро-Фоминского района Московская область (Марушкинский сельский округ).

Включён в состав деревни Марушкино согласно постановлению Губернатора Московской области от 17.05.2004 № 93-ПГ, с 1 июля 2012 года — на территории Новой Москвы.

Население 
Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в посёлке проживал 671 человек.

Примечания 

Поселение Марушкинское
Населённые пункты, вошедшие в состав Москвы
Исчезнувшие населённые пункты Московской области
Населённые пункты, вошедшие в состав других населённых пунктов
Населённые пункты, упразднённые в 2004 году
Населённые пункты по алфавиту